PayCash — децентрализованная финансовая экосистема, реализованная на базе смарт-контрактов в блокчейне EOS. В отличии от криптовалютных бирж пользователи экосистемы могут напрямую взаимодействовать с её смарт-контрактами. Ключевой особенностью данной экосистемы является возможность использовать в работе с ней любые криптовалютные кошельки или приложения, способные функционировать на блокчейне EOS.

Хронология 
 2018 — зарождение идеи и концепции;

 2019 — 2020 — детальная проработка концепции;

 2020 — создание приложения PayCash и сайта paycashswap.com;

 Q1 2021 — бета запуск проекта;

 Q3 2021 — запуск экосистемы PayCash.

Описание 
В инфраструктуру экосистемы входят крипто кошельки PayCash Wallet, Malinka Wallet, Kalyna Wallet, смарт-контракты, отвечающие за автономное функционирование децентрализованных сервисов, и нативные токены.

Все крипто кошельки экосистемы включают в себя функцию наследства, которая по истечению установленного пользователем периода неактивности, автоматически распределяет средства между кошельками-наследниками. Для каждого нативного токена функция наследства настраивается отдельно.

Также в экосистеме реализована функция децентрализованного обмена криптовалют, логика которого основана на модели AMM (автоматического маркет-мейкера) в одном из 10 смарт-контрактов.

Для безопасного общения и обмена информацией между пользователями в каждый крипто кошелёк экосиcтемы встроен крипто мессенджер. Только отправитель и получатель имеют доступ к беседе, так как доступ к аккаунту невозможен без приватного ключа. Если пользователь удаляет свою учетную запись из приложения или заходит с другого устройства, то исходящие сообщения в крипто чате отображаются в зашифрованном виде.

Нативные токены

Токен Малинка (MLNK) 
Токен Малинка (MLNK) — это криптовалюта, получаемая пользователями в качестве вознаграждения за добавленную ими ликвидность для конвертации, либо эмиссии USDCASH. Всего на блокчейн EOS выпущено 26 250 000 000 токенов Малинки (MLNK), из которых 1 000 000 000 — инвестиционный премайн, за счет которого оплачена разработка инфраструктуры сервиса PayCashSwap, 25 250 000 000 — распределяются между пользователями-поставщиками ликвидности на протяжении 500 000 000 блоков ≈ 8 лет.Распределение происходит каждый блок в блокчейне (≈0,5 секунды) от 100 MLNK в первый блок и далее с плавным снижением до 1 MLNK в последний. Токен Малинка (MLNK) распределяется между пулами по их весу в общих инвестициях, а далее распределяется между инвесторами в пулах в соответствии с их долями.

Алгоритм распределения токена Малинка (MLNK) 
Формулы:

Общая ликвидность = Ликвидность в пулахЛиквидность в депозитах2

Доля для пулов = Ликвидность в пулахОбщая ликвидность

MLNK для пулов = MLNK для распределенияДоля для пулов

MLNK для депозитов = MLNK для распределенияMLNK для пулов
Значения:
MLNK для распределения // сколько MLNK нужно распределить;

Ликвидность в пулах // общее количество MLNK в пулах, которые участвуют в распределении;

Ликвидность в депозитах // общее количество MLNK в депозитах.

Стейблкоин USDCASH 
Стейблкоин USDCASH — это криптовалюта, полностью привязанная к валютному курсу доллара США. Эмиссия стейблкоина USDCASH производится смарт-контрактом под залог ликвидности (пара USDT — MLNK), вносимой пользователем в специальный обеспечительный пул. Кратность эмиссионного лота — 100 USDCASH. Для проведения эмиссии, пользователь отправляет на адрес смарт-контракта token.pcash токены USDT (кратно 100) и эквивалентное по стоимости количество MLNK. При этом смарт-контракт проверяет курс USDT/MLNK и объём лота по формулам:

const MLNK_IN_LOT = Math.ceil(POOL_MLNK / POOL_USDT * USDT_LOT_SIZE * 10 ** 8) / 10 ** 8

const MLNK_TO_TRANSFER = USDT_TO_DEPOSIT / USDT_LOT_SIZE * MLNK_IN_LOT

Значения:

const POOL_MLNK // количество малинки в пуле на swap.pcash

const POOL_USDT // количество тезера в пуле на swap.pcash

const USDT_LOT_SIZE // берется из таблицы в смарте

const USDT_TO_DEPOSIT // сколько отправляет пользователь в USDT

В ответ смарт-контракт token.pcash перечисляет пользователю USDCASH в количестве равном внесенным USDT, а также возвращает излишнее количество USDT (кратно 100) и/или MLNK, добавляя запись в реестр эмиссии:

cleos -u https://eos.greymass.com/ push transaction '{

  "delay_sec": 0,

  "max_cpu_usage_ms": 0,

  "actions": [

    {

     "account": "tethertether",

     "name": "transfer",

     "data": {

    "to" : "token.pcash",

    "from" : "limellowoost",

    "quantity" : "100.0000 USDT",

    "memo" : ""

     },

     "authorization": [

    {

         "actor": "limellowoost",

         "permission": "active"

    }

     ]

    },

    {

     "account": "swap.pcash",

     "name": "transfer",

     "data": {

    "to" : "token.pcash",

    "from" : "limellowoost",

    "quantity" : "50000.0000 MLNK",

    "memo" : ""

     },

     "authorization": [

    {

         "actor": "limellowoost",

         "permission": "active"

    }

     ]

    }

  ]

}'Пользователь, который ранее произвел эмиссию USDCASH, в любой момент может без уплаты комиссии произвести обратный обмен USDCASH по своему эмиссионному чеку: cleos -u https://eos.greymass.com/ push transaction '{

  "delay_sec": 0,

  "max_cpu_usage_ms": 0,

  "actions": [

    {

     "account": "token.pcash",

     "name": "swapback",

     "data": {

    "user" : "limellowoost",

    "cash" : "100.00000 USDCASH",

    "id" : 19

     },

     "authorization": [

    {

         "actor": "limellowoost",

         "permission": "active"

    }

     ]

    }

  ]

}'При этом предъявленные к обратному обмену токены USDCASH сжигаются в полном объёме: cleos -u https://eos.greymass.com/ push transaction '{

  "delay_sec": 0,

  "max_cpu_usage_ms": 0,

  "actions": [

    {

     "account": "token.pcash",

     "name": "transfer",

     "data": {

    "to" : "token.pcash",

    "from" : "limellowoost",

    "quantity" : "100.00000 USDCASH",

    "memo" : "usdt"

     },

     "authorization": [

    {

         "actor": "limellowoost",

         "permission": "active"

    }

     ]

    }

  ]

}'

Семейство токенов LiST 

Семейство токенов LiST — это ряд криптовалют, которые обеспечены жилой недвижимостью городов-миллионников со всего мира. Обеспечение жилой недвижимостью происходит в рамках пожертвований от Ассоциации Некоммерческих Фондов Лист Фэмили(LiST Family). Использование токенов LiST позволяет ассоциации предоставлять бесплатное жильё нуждающимся людям, а также помогать им накапливать средства для последующего приобретения жилья в собственность или на другие нужды.

Токены ликвидности LQ 
Токены ликвидности — это крипто сертификаты. Такие токены отражают факт внесения инвестором средств в конкретный пул ликвидности и показывают долю инвестора в этом пуле. За операции с токенами ликвидности отвечает смарт-контракт swap.pcash

Добавление ликвидности в пул:cleos -u https://eos.greymass.com push transaction '{

  "delay_sec": 0,

  "max_cpu_usage_ms": 0,

  "actions": [

     {

     "account": "eosio.token",

     "name": "transfer",

     "data": {

     "from": "alice",

     "to": "swap.pcash",

     "quantity": "1.0000 EOS",

     "memo": "deposit:1"

     },

     "authorization": [

     {

          "actor": "alice",

         "permission": "active"

     }

     ]

     },

     {

     "account": "tethertether",

     "name": "transfer",

     "data": {

     "from": "alice",

     "to": "swap.pcash",

     "quantity": "1.0000 USDT",

     "memo": "deposit:1"

      },

     "authorization": [

     {

          "actor": "alice",

          "permission": "active"

     }

     ]

     }

  ]

}'

Стейблкоин RUBLES 

Стейблкоин RUBLES — это криптовалюта полностью обеспеченная фиатным рублем. Обеспечение полностью депонировано на счетах в коммерческих банках.

Список смарт-контрактов 
 swap.pcash — реализует функционал децентрализованного протокола обмена, позволяющий пользователям торговать без посредников по выгодному пути обмена. Работает с моделью АММ, в которой поставщики ликвидности создают пулы ликвидности. Также этот смарт-контракт отвечает за распределение токенов MLNK в соответствии с правилами экосистемы;
 freetx.pcash — обеспечивает механизм бесплатных транзакций в приложении PayCash;
 token.pcash — реализует функционал выпуска и сжигания стейблкоинов USDCASH;
 rublesrubles — реализует функционал выпуска и сжигания стейблкоинов RUBLES;
 mlnk.pcash — реализует функционал выпуска токена Малинка (MLNK);
 p2p.pcash — реализует функционал peer-to-peer обмена;
 token.list — реализует функционал выпуска и обращения токенов LiST;
 contest.list — аккаунт, на который принимаются возвратные депозиты для случайного отбора в конкурсе на безвозмездное проживание в квартире;
 burn.list — реализует функционал сжигания токенов LiST;
 mechatmechat — реализует функционал обмена зашифрованными сообщениями в сети EOS.

Примеры взаимодействия со смарт-контрактами

Работа со смарт-контрактом  token.pcash 
Открытие счета:cleos -u https://eos.greymass.com/ push transaction '{

  "delay_sec": 0,

  "max_cpu_usage_ms": 0,

  "actions": [

    {

     "account": "token.pcash",

     "name": "open",

     "data": {

     "owner" : "limellowoost",

    "symbol" : "5,USDCASH",

    "ram_payer" : "limellowoost"

     },

     "authorization": [

    {

         "actor": "token.pcash",

         "permission": "active"

    }

     ]

    }

  ]

}'

Работа со смартконтрактом swap.pcash 
Обмен токенов:cleos -u https://eos.greymass.com push transaction '{

  "delay_sec": 0,

  "max_cpu_usage_ms": 0,

  "actions": [

     {

     "account": "eosio.token",

     "name": "transfer",

     "data": {

     "from": "alice",

     "to": "swap.pcash",

     "quantity": "1.0000 EOS",

     "memo": "swap:1"

     },

     "authorization": [

     {

          "actor": "alice",

          "permission": "active"

     }

     ]

     }

  ]

}'

Примечания 

Криптовалюты
Блокчейн
Финансы